Världsmästerskapet i ishockey 1975 var det 42:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 53:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i München och Düsseldorf, Västtyskland, 3–19 april 1975 
B-VM i Sapporo, Japan, 14–23 mars 1975 
C-VM i Sofia, Bulgarien, 1–10 mars 1975 

Det var 22 lag anmälda inför mästerskapet, men Kina anmälde återbud, så 21 lag deltog. I A-VM spelade de sex bästa lagen, de åtta näst bästa lagen spelade om B-VM, medan de sista sju lagen spelade C-VM. 

A-VM blev präglat av många förutsägbara resultat och innehållslösa matcher och placeringarna ett till fem blev besatta av exakt samma lag som året före. Enda spänningen uppstod i kampen om bronsmedaljer mellan Sverige och Finland, som avgjordes på målskillnad sedan respektive lag vunnit varsin inbördesmatch med ett mål.

Sovjetunionen gick obesegrade genom A-VM och erövrade världsmästartiteln, det sovjetiska lagets fjortonde titel och därmed också det 17:e europeiska mästerskapet. Tjeckoslovakien och Sverige vann silver respektive brons.

Efter VM beslutade IIHF om en omorganisering av VM i framtiden. A-gruppen utökades från sex till åtta lag och framöver fick professionella spelare tillåtelse att deltaga. Kanada hade bojkottat VM sedan 1970 just på grund av amatörproblematiken, se Kanadabråket. Dock fick beslutet att tillåta professionella spelare Kanada att meddela att man skulle deltaga från och med VM-turneringen VM 1977. I och med utökningen av grupp A skedde ingen nedflyttning mellan grupperna.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM

EM 

Slutställningen i EM blev uträknad efter resultaten av inbördes matcherna mellan de europeiska lagen.

Skytteliga 

*Ma=Antal matcher, Utv=Antal Utvisningsminuter, Mål=Antal gjorda mål; Ass=Antal assists *Poäng=Antal Poäng

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i  Sapporo, Japan. Det var den första VM-turneringen i ishockey i Asien.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Sofia, Bulgarien. Kina lämnade återbud, så turneringen fick bara deltagande av sju lag.

Total slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Målvakter: Vladislav Tretjak, Viktor Krivolapov; 
Utespelare: Valerij Vasiljev, Vladimir Lutjenko, Gennadij Tsygankov, Jurij Ljapkin, Jurij Federov, Jurij Tjurin, Aleksandr Filippov, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Aleksandr Maltsev, Aleksandr Jakusjev, Vladimir Sjadrin, Viktor Sjalimov, Sergej Kapustin, Vladimir Vikulov, Vjatjeslav Anisin, Jurij Lebedev

Sverige 
Målvakter: Leif Holmqvist, Göran Högosta
Backar: Björn "Böna" Johansson, Kjell-Rune Milton, Stig Salming, Karl-Johan Sundqvist, Mats Waltin, Ulf Weinstock, Stig Östling, 
Forwards: Per-Olov Brasar, Hans Jax, Dan Labraaten, Mats Lindh, Willy Lindström, Finn Lundström, Tord Lundström, Håkan Pettersson, Dan Söderström, Kjell-Arne Vikström, Mats Åhlberg
Förbundskapten: Ronald "Sura-Pelle" Pettersson

Källor
 Passion Hockey

Externa länkar

1975 i Bulgarien
1975 i Japan
1975 i Västtyskland
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Japan
Internationella ishockeytävlingar i Västtyskland
Ishockeysäsongen 1974/1975
1975
Sportevenemang i Sofia
Sportevenemang i Sapporo
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Düsseldorf
Sofia under 1900-talet
München under 1900-talet
Düsseldorf under 1900-talet